Скот Вилијамс је име следећих осба:

 Скот Вилијамс (уметник), амерички уметник (рођен 1956.);
 Скот Вилијамс (кошаркаш), амерички кошаркаш (рођен 1968.);
 Скот Вилијамс (рагби играч), велшки рагби играч (рођен 1990.);
 Скот А. Вилијамс, амерички ТВ писац и продуцент;